

Ташкент — присілок, Татишлинський район, Башкортостан

Ташкент — місто, столиця держави
 Ташкент — станція Ташкентського метрополітену

Ташкент — місто та однойменний округ, Туреччина

 «Ташкент» — озброєний пароплав, радянський військовий корабель Волзької військової флотилії часів громадянської війни
 «Ташкент» — радянський військовий корабель, лідер ескадрених міноносців за часів радянсько-німецької війни
 «Ташкент» — радянський військовий протичовновий корабель